John Prendergast – attivista statunitense
 John Prendergast – pittore britannico
 John Standish Surtees Prendergast Vereker Gort – generale britannico
 John Barry Prendergast – compositore britannico